Weir River ist der Name folgender Flüsse:

* Weir River (Manitoba), mündet in den Nelson River
 Weir River (Massachusetts), mündet in den Hafen von Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Weir River (Barwon River), Nebenfluss des Barwon River in Queensland, Australien